Paralelas assimétricas
Interface paralela - em informática
Shopping Paralela - na Bahia
Avenida Paralela - na Bahia

Veja também
Paralelo

Desambiguação